

Населені пункти та їхні частини

 Баранувек — село в гміні Бацьковиці Опатовського повіту Свентокшиського воєводства.
 Баранувек — село в гміні Плешев Плешевського повіту Великопольського воєводства.
 Баранувек — частина міста Кельці у Свентокшиському воєводстві.

Примітки